Le cul-brun est le nom donné à deux espèces d'insectes :
 le cul-brun (Bombus lapidarius), un bourdon,
 le cul-brun (Euproctis chrysorrhoea), un papillon.